Валье-де-Арана (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Алавеса. Занимает площадь 39,1 км². Население — 296 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

История 
Город основан в 1940 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы